Rougeot parasitaire de la vigne, maladie cryptogamique due à Pseudopezicula tracheiphila ;
 Rougeot parasitaire de l'amaryllis, maladie cryptogamique due à Stagonosporopsis curtisii.

Maladie cryptogamique